Мойлан — многозначный термин.

Фамилия 
Мойлан, Лора (род. 1983) — австралийская шахматистка.

Топоним 
Мойлан — тауншип в округе Маршалл, Миннесота, США.